Вяйке-Пакрі () — острови Пакрі.
 Суур-Пакрі () — острови Пакрі.
 Пакрі () — ландшафтний заповідник в Естонії.